Epeira flava est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Epeira flava Vinson, 1863 est synonyme de Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775)
 Epeira flava Giebel, 1867 nec Vinson, 1863 est synonyme d'Araneus marmoreus Clerck, 1757

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae